Der Girabola 2017 war die 39. Saison des Girabola, der höchsten angolanischen Spielklasse im Fußball der Männer. Es nahmen 16 Mannschaften teil, die je zweimal gegeneinander antraten. Die Saison begann am 10. Februar 2017 und endete mit dem 30. Spieltag am 5. November 2017.

Nachdem Sport Luanda e Benfica am 24. Januar aus finanziellen Gründen seine Teilnahme am Girabola 2017 zurückgezogen hatte, kehrte Absteiger Estrela Clube Primeiro de Maio in die erste Liga zurück.

Am ersten Spieltag am 10. Februar 2017 ereignete sich ein schweres Unglück: bei der Begegnung Santa Rita FC gegen den CRD Libolo im Estádio 4 de Janeiro in Uíge brach ein Zugang zu den Stadionrängen zusammen. Unter den Füssen der hereinströmenden Menschen kamen dabei 17 Menschen um, 61 bzw. nach späteren Angaben 59 wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Am Ende der Saison konnte Titelverteidiger CD Primeiro de Agosto aus der Hauptstadt Luanda seinen insgesamt elften Meistertitel feiern, Atlético Petróleos Luanda wurde Pokalsieger. Das Spiel der beiden zur Supertaça de Angola, dem angolanischen Supercup, war für den 4. Februar 2018 angesetzt, konnte jedoch auf Grund schlechten Wetters nicht ausgetragen werden und wurde auch nicht nachgeholt.

Tabelle

Weblinks 
 Girabola-Tabelle auf der Website der Profiliga Girabola (port.)
 Webseite zum Tagesgeschehen in Angola mit Spieltagen und aktueller Girabola-Tabelle auf der Website der portugiesischen Sportzeitung A Bola

Siehe auch 
 Fußball in Angola

Einzelnachweise 

Girabola-Saison
Fußballsaison 2017